Ольшанский сельсовет или Ольшанский сельский совет — название административно-территориальной единицы и (или) сельского поселения.

Белоруссия 
 Ольшанский сельсовет — в Чашникском районе Витебской области.
 Ольшанский сельсовет — в Столинском районе Брестской области.

Россия 
 Ольшанский сельсовет — в Льговском районе Курской области.
 Ольшанский сельсовет — в Пристенском районе Курской области.

Украина 
Упразднены в 2020 году:

Винницкая область 
 Ольшанский сельский совет — Крыжопольский район ().

Житомирская область 
 Ольшанский сельский совет — Романовский район ().
 Ольшанский сельский совет — Романовский район ().
 Ольшанский сельский совет — Чудновский район ().

Закарпатская область 
 Ольшановский сельский совет — Хустский район ().

Кировоградская область 
 Ольшанский сельский совет — Новоархангельский район ().

Одесская область 
 Ольшанский сельский совет — Савранский район ().

Сумская область 
 Ольшанский сельский совет — Недригайловский район ().

Харьковская область 
 Ольшанский сельский совет — Двуречанский район ().

Черкасская область 
 Ольшанский сельский совет — Жашковский район ().
 Ольшанский сельский совет — Уманский район ().

Черниговская область 
 Ольшанский сельский совет — Ичнянский район ().
 Ольшанский сельский совет — Сосницкий район ().

См. также 

 Ольшанское сельское поселение